Ramsey megye (Észak-Dakota)
 Ramsey megye (Minnesota)